

Codici 
 LX – codice vettore IATA di Swiss International Air Lines

Altro 
 lx – simbolo del lux
 LX – sessanta nel sistema di numerazione romano
 Lx – abbreviazione dell'inglese lighting effects (effetti luce)
 Lx – abbreviazione utilizzata per riferirsi alla città di Lisbona (Portogallo)